Rostkowice peut désigner :

Toponymie
 Rostkowice, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Rostkowice, un village dans la voïvodie d'Opole